BLAST Premier (ранее известна как «RFRSH Entertainment») — одна из ведущих организаций в области проведения киберспортивных мероприятий. Известна благодаря проведению серии крупных турниров по Counter-Strike: Global Offensive — BLAST Premier. Основана в 2016 году.

Активы 
Ранее организация владела активами состава  Norse,  GODSENT,  Heroic,  Astralis, однако продала свои доли в этих организациях, чтобы сфокусироваться на развитии турнирной серии BLAST Pro Series, а впоследствии BLAST Premier.

В данный момент владеет  BLAST Tech ApS (производство ПО и других IT-решений для организации соревнований BLAST Premier) и  BLAST ESPORTS LIMITED (представительство компании в Великобритании, для взаимодействия с большинством англоязычных талантов и комментаторов).

Примечания 

Мероприятия, посвящённые компьютерным играм
BLAST Premier
Организации индустрии компьютерных игр